Amerikai Egyesült Államok
 Parkwood (Decatur), Georgia
 Parkwood (Kalifornia)
 Parkwood (Louisville), Kentucky
 Parkwood (Philadelphia)
 Parkwood (Washington)

 Ausztrália
 Parkwood (Perth)
 Parkwood (Queensland)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Parkwood (Johannesburg)